(métro de Pékin)
 Bagou (Bénin)
 Bagou (Touboro) au Cameroun
 Bagou (jeu)